Le Championnat du Portugal de football 2007-2008 est la  de la compétition depuis sa création. 

Le championnat a débuté le  et a vu le FC Porto défendre victorieusement son titre de champion.

Le meilleur buteur de la saison est l'argentin Lisandro López, qui inscrit 24 buts en 27 matchs (soit une moyenne de 0,89 buts par match).

Les 16 clubs participants 
Au terme de la saison 2006-2007, Clube Desportivo das Aves et Sport Clube Beira-Mar ont été relégués en seconde division. Ils ont été remplacés par Leixões SC, premier du dernier championnat de seconde division et qui remonte dans l'élite après 18 ans, et Vitória Guimarães, vice-champion qui retrouve la Liga après deux saisons d'absence.

Le tableau suivant présente pour les différentes équipes du championnat, leur ville, stade et classement de la saison précédente.

Leader journée par journée

Classement 

|}
1Déduction de 6 points pour corruption d'arbitres pendant la saison 2003-2004
2Déduction de 3 points pour avoir fait jouer un joueur non qualifié
3Rétrogradé en division 2 pour corruption d'arbitres pendant la saison 2003-2004
4Relégué sportivement, Paços de Ferreira se maintient en division 1 à la suite de la rétrogradation de Boavista

Résultats

Articles connexes 

 Championnat du Portugal de football D2 2007-2008
 Coupe du Portugal de football 2007-2008

Championnat du Portugal de football
Football au Portugal en 2007
Football au Portugal en 2008
Portugal